Příjmení Watkins [uotkins] nosí více významných osobností:

 Anna Watkinsová (* 1983) – britská veslařka
 Carleton Watkins (1829–1916) – americký krajinářský fotograf
 Doug Watkins (1934–1962) – americký jazzový kontrabasista
 Ian Watkins (* 1977) – velšský zpěvák
 John Watkins (fotograf) (1823–1874) – anglický portrétní fotograf
 Joseph Ray Watkins (1840–1911) – americký podnikatel a zakladatel firmy Watkins Incorporated
 Julius Watkins (1921–1977) – americký jazzový hornista
 Margaret Watkins (1884–1969) – kanadská reklamní fotografka
 Ollie Watkins (* 1995) – anglický fotbalista
 Sid Watkins (1928–2012) – britský neurochirurg
 Travis Watkins (* 1986) – americký počítačový programátor

Externí odkazy